Family over Everything — третий микстейп лейбла американского рэпера Lil Durk под названием Only The Family. Он был выпущен 11 декабря 2019 года под лейблами Only The Family, Alamo Records, и Interscope Records. Микстейп содержит гостевые участия от G Herbo, Lil Tjay, NLE Choppa и Polo G. Он достиг 93 номера в чарте Billboard 200.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Микстейпы 2019 года
Альбомы 2019 года
Альбомы Only The Family
Альбомы King Von
Альбомы Lil Durk